Шайморданов — фамилия; имеет женскую форму Шайморданова.
 Шайморданов, Галим Шайморданович (1917—2003) — советский работник приборостроительной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Шайморданов, Марат Рафитович (род. 1992) — российский футболист, полузащитник клуба «Шинник».